Владисла́в Фролов:
 Фролов, Владислав Викторович (род. 1978) — российский политический деятель, Глава города Рязань — председатель Рязанской городской Думы.
 Фролов, Владислав Владимирович (род. 1970) — российский поэт и писатель, преподаватель.
 Фролов, Владислав Юрьевич (род. 1980) — русский легкоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года.